Kevin Monsalve, también conocido por su seudónimo GamerKevMo, es un YouTuber venezolano y creador de la serie de cortos animados de El Politigato. Es caricaturista y también ha sido profesor de la Escuela Nacional de Cine de Caracas.

Trayectoria 

Kevin Monsalve es caricaturista y ha sido profesor de la Escuela Nacional de Cine de Caracas. El 5 de marzo de 2018 Kevin empezó una serie de cortos animados llamada «El Politigato», la cual aborda críticas y análisis sociales de la actualidad venezolana con humor negro y sátira, y protagonizada por un gato ingenioso que discute con su dueño chavista; el primer capítulo fue dedicado al token Petro (PTR) lanzado por Nicolás Maduro. Originalmente Kevin no esperó que el proyecto tuviera éxito, pero la animación sencilla le ha permitido continuar con la producción y ha mejorado sus guiones con la práctica.

Para 2020 la serie había alcanzado más de 50 episodios, publicados en plataformas como YouTube como en Facebook, y ha incluido a otros personajes, incluyendo al «MUD Dog» (alusivo a la oposición política y a su coalición de la Mesa de la Unidad Democrática), el «Opositor Demente» y «Martín» (una rata titulada en sociología).

En diciembre de 2019 participó como ponente en el coloquio «La nueva generación de narradores visuales», en el segundo día del Festival Cocuyo, realizado en la Universidad Metropolitana de Caracas y apoyado por la DW Akademie.

Véase también 

 Kurda Konducta

Referencias

Enlaces externos 
 MasKevMo, Canal de YouTube

Youtubers de Venezuela
Recibidores del Silver Play Button de YouTube
Humoristas de Venezuela